Иго́лкин — русская фамилия.

Известные носители 
 купец Иголкин — легендарный деятель времён Северной войны, популярный в XIX веке образец народного героя.
 «Иголкин, купец Новгородский» — пьеса Николая Полевого (1830-е годы).
 Иголкин, Александр Алексеевич (1951—2008) — российский историк.
 Иголкин, Владимир Назарович (1912-?) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Иголкин, Михаил Петрович (1916—1976) — советский инженер-металлург, лауреат Ленинской премии.
 Иголкин, Пётр Иванович (1900—1970) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Иголкин, Сергей Яковлевич (1927—2017) — советский партийный деятель.